Leffler puede referirse a:

  Gösta Mittag-Leffler (1846 - 1927), un matemático sueco; o
 el Instituto Mittag-Leffler de investigación matemática, en Estocolmo.